Ода радості:

 Ода радості — ода, написана у 1785 році німецьким поетом та істориком Фрідріхом Шиллером.
 Ода радості — картина.